NV (motorfiets), een Zweeds historisch motorfietsmerk
Naamloze vennootschap, een juridische vorm voor een onderneming
NV (verzetsgroep), een onderduikorganisatie voor Joodse kinderen uit de Tweede Wereldoorlog
Nationaal Vormingsinstituut, een Belgische vzw
Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, een Nederlandse vereniging van geheelonthouders 
Nevada, een van de staten van de Verenigde Staten
"na verlenging", als aanduiding achter de uitslag van een sportwedstrijd